William Templeman est un nom pouvant désigner:

William Templeman (1844-1914), homme politique canadien de Colombie-Britannique
 (1883-1919), chimiste anglais

Voir aussi
, joueur écossais de football

Templeman, William